Internazionali d’Italia 2006 – tenisowy turniej WTA kategorii I w sezonie 2006 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 15–22 maja 2006 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 we Włoszech